Le sigle RRN peut désigner :
 réseau routier national, en France ou au Québec,
 l'ancienne Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-Nord, au Canada.
 le Réseau romand de narratologie, en Suisse.

 le code AITA de l'aéroport de Serra Norte, MT, Brésil.

 Rural Reconstruction Nepal, une ONG népalaise

Sigle de 3 caractères